Mauá - um município brasileiro do estado de São Paulo
Estação Mauá - uma estação ferroviária, pertencente à linha 10 da CPTM, localizada no município de Mauá
Ou ainda:
 Mauá da Serra - um município brasileiro do estado do Paraná
 Mauá (Ijuí) - distrito rural do município brasileiro de Ijuí
 Mauá (Santa Fé) - na Argentina
 Mauá (São Caetano do Sul) - bairro do município brasileiro de São Caetano do Sul

Ou ainda:
Barão de Mauá - o barão Irineu Evangelista de Sousa, notório industrial na história do Brasil Imperial, que também possuía o título de visconde
Mauá - O Imperador e o Rei - um filme brasileiro de 1999 acerca do barão

Ver também
Maúa

Desambiguação
Desambiguações de topônimos